Unterspreewald (baix sòrab: Delnje Błóta) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Unterspreewald i comprèn els antics municipis de:
 Neuendorf am See
 Leibsch, amb el llogaret de Damm
 Neu Lübbenau

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg